Фрэнк Канглер (; , Германия — , Сент-Луис, США) — американский борец, перетягиватель каната и тяжелоатлет, четырёхкратный призёр летних Олимпийских игр 1904.

На Играх 1904 в Сент-Луисе Канглер сначала соревновался в перетягивании каната. Его команда заняла третье место и выиграла бронзовые медали.

Затем он принял участие в соревнованиях по тяжёлой атлетике. В толчке двумя руками он занял третье место с результатом 79,61 кг. В многоборье Канглер после каждой попытки занимал последнее место, но так как всего участвовало только три спортсмена, то он получил бронзовую награду.

Последним видом спорта, в котором выступал Канглер, стала борьба, и в ней он соревновался только в категории свыше 71,7 кг. Он выиграл в полуфинале у Джозефа Дилга, но проиграл в финале Бернхаффу Хенсену и получил серебряную медаль.

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Умершие в Сент-Луисе
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1904 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1904 года
Борцы США
Перетягиватели каната США
Тяжелоатлеты США
Борцы на летних Олимпийских играх 1904 года
Перетягиватели каната на летних Олимпийских играх 1904 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1904 года